Динков — болгарская фамилия; имеет женскую форму Динкова.
 Динков, Василий Александрович (1924—2001) — Герой Социалистического Труда, министр газовой, а затем нефтяной промышленности СССР.
 Динков, Динко Желязков (в монашестве Серафим; род. 1974) — священнослужитель, епископ Болгарской православной церкви, митрополит Неврокопский.